Junagarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Jūnāgarh, ort, Chhattisgarh, 
 Jūnāgadh (ort), Gujarat, 

Robotskapade Indienförgreningar